Bălan ist ein von einem Spitznamen abgeleiteter rumänischer Familienname mit der Bedeutung „blond“.

Namensträger 
 Andreea Bălan (* 1984), rumänische Pop-Sängerin, Songwriterin, Tänzerin und Model
 Anișoara Bălan (* 1966), rumänische Ruderin
 Cristina Bălan (* 1998), rumänische Mittelstreckenläuferin
 Dan Bălan (* 1979), moldauischer Popsänger, Songwriter und Produzent
 Daniel Bălan (* 1979), rumänischer Fußballspieler
 Doina Bălan (* 1963), rumänische Ruderin
 George Bălan (1929–2022), rumänisch-deutscher Philosoph, Musikwissenschaftler und Aphoristiker
 Ioan Bălan (1880–1959), rumänischer Geistlicher und Bischof von Lugoj
 Iulian Bălan (1948–2005), rumänischer Fußballspieler
 Lucian Bălan (1959–2015), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Radu Bălan (1936–1995), rumänischer Politiker
 Ștefan Bălan (1913–1991), rumänischer Politiker (PCR)
 Teodor Bălan (1885–1972), rumänischer Historiker und Fachbuchautor
 Tiberiu Bălan (* 1981), rumänischer Fußballspieler
 Virgil Bălan (1937–2008), rumänischer Tischtennistrainer

Sonstiges 
 Bălan (Harghita), Stadt im rumänischen Kreis Harghita
 Bălan (Sălaj), Gemeinde im rumänischen Kreis Sălaj

Einzelnachweise 

Familienname
Rumänischer Personenname